O Campeonato Paulista Amador de Futebol de 2010 foi uma competição de futebol de São Paulo que contou com a participação de clubes amadores de todo o estado. O campeão desta edição foi o União Vila Sá.

Participantes

Primeira fase 
O campeonato amador de 2010 foi disputada entre 5 de setembro e 28 de novembro. Na primeira fase, 28 participantes se enfrentam em turno e returno, classificando-se para a próxima fase o clube vitorioso no placar agregado e o melhor clube por índice técnico. Em caso de empate, é aplicado os critérios de desempate anteriores. Não participaram dessa fase o Rosário Futebol Clube, da cidade de Atibaia, o Grêmio Sinfical dos Ferroviários, de Tupã, e a Associação Desportiva Independente de Agudos, de Agudos, que entraram diretamente na segunda fase em virtude do número ímpar de participantes e das desistências de Grêmio Esportivo Presidente Epitácio, de Presidente Epitácio, e Regente Futebol Clube, de Regente Feijó, respectivamente.

Segunda Fase 
Na segunda fase os quinze clubes classificados da primeira fase, mais os três que entraram diretamente nessa fase, se enfrentaram em nove partidas eliminatórias, em turno e returno. Classificaram-se para a terceira fase os nove clubes vencedores da sua chave, mas o melhor colocado por índice técnico. Para essa fase foram considerados os mesmos critérios de desempate que na fase anterior.

Terceira Fase 
Na terceira fase os dez clubes classificados da segunda fase se enfrentaram em cinco partidas eliminatórias, em turno e returno. Classificaram-se para a terceira fase os cinco clubes vencedores da sua chave, mas o melhor colocado por índice técnico. Para essa fase foram considerados os mesmos critérios de desempate que na fase anterior.

Quarta Fase 
Na quarta fase os seis clubes classificados da terceira fase se enfrentaram em três partidas eliminatórias, em turno e returno. Classificaram-se para a terceira fase os três clubes vencedores da sua chave, mas o melhor segundo colocado, considerando exclusivamente os resultados dessa fase. Para essa fase foram considerados os mesmos critérios de desempate que na fase anterior.

Semifinais 
Nas semifinais os quatro clubes classificados da quarta fase se enfrentaram em quatro partidas eliminatórias, em turno e returno. Classificaram-se para a final os dois clubes vencedores da sua chave. Para essa fase foram considerados os mesmos critérios de desempate que na fase anterior.

Final

Jogo de ida

Jogo de volta

Premiação

Ver também 
 Campeonato Paulista Amador de Futebol
 Campeonato Paulista de Futebol
 Federação Paulista de Futebol

Amador
Futebol de 2010 no Brasil